Páramo del Sil kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Páramo del Sil (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Páramo del Sil (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar